Джо́натан дос Са́нтос Рами́рес (; 26 апреля 1990, Монтеррей, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Америка» и национальной сборной Мексики. Младший брат Джовани дос Сантоса, сын бразильского футболиста Зизиньо (Жералдо дос Сантоса) и мексиканской матери.

Клубная карьера

«Барселона» и «Барселона B»

Сезон 2009/2010 
Дос Сантос был принят Луисом Энрике в молодёжку «Барсы». 5 сентября 2009 года Джонатан дос Сантос дебютировал за «Барселону B» в матче против резервной команды «Мальорки». Матч закончился 1:1. Джонатан дебютировал в основной команде «Барселоны» 28 октября 2009 года в выездном матче Кубка Испании против «Культураль Леонеса», заменив на 80-й минуте полузащитника Сейду Кейта, а каталонцы победили со счётом 2:0. В Лиге чемпионов дос Сантос дебютировал 24 ноября 2009 года в матче против «Интернационале» (2:0), когда он на 90+2 минуте заменил Андреса Иньесту. В конце сезона многие из игроков получили многочисленные травмы, и это означало что тогдашний тренер — Пеп Гвардиола вызовет в основной состав игроков резервной команды. Дос Сантос дебютировал в испанском Чемпионате 2 января 2010 года в матче против «Вильярреала», заменив на 60-й минуте Андреса Иньесту.

Сезон 2010/2011 
Дос Сантос был призван на три товарищеских матча перед сезоном с другими игроками «Барсы B». Гвардиола использовал его на позиции опорного полузащитника, и вот что он сказал по этому поводу: «Я чувствовал себя комфортно на этой позиции».

Сезон 2011/2012 
В предсезонных матчах дос Сантос сыграл в полуфинале Audi Cup 2011, где матч завершился победой «Барсы» по серии пенальти, где он забил и с игры, и с пенальти. В финале этого предсезонного турнира дос Сантос играл на позиции правого защитника. 24 ноября 2011 года дос Сантос объявил, что продлил контракт с клубом до 2015 года.

Сезон 2012/2013 
С этого сезона дос Сантос начал играть в основной команде клуба «Барселона». Он взял для себя 12-й номер, который никто в клубе не носил четыре года.

«Вильярреал» 
Летом 2014 года Джонатан за €2 млн перешёл в «Вильярреал», где воссоединился со своим братом Джовани. Контракт был рассчитан на пять лет. 21 декабря в матче против «Депортиво Ла-Корунья» он забил свой первый гол в Ла Лиге.

В сезоне 2016/17 принял участие в 34 матчах чемпионата, став автором двух голов и трёх результативных передач.

«Лос-Анджелес Гэлакси» 
27 июля 2017 года Джонатан перешёл в клуб из MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», где вновь воссоединился с Джовани. Как и брат он получил контракт по «правилу Бекхэма» вне потолка зарплат. Сумма трансфера по сведениям сайта Goal.com составила $5 млн. В главной лиге США он дебютировал 6 августа в матче против «Портленд Тимберс», выйдя на замену на 64-й минуте вместо Джермейна Джонса. 15 октября в матче против «Миннесоты Юнайтед» забил свой первый гол за «Гэлакси». По окончании сезона 2021 дос Сантос покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» в связи с истечением срока контракта.

«Америка» 
23 декабря 2021 года дос Сантос подписал двухлетний контракт с клубом «Америка».

Карьера в сборной 
Дос Сантос дебютировал за сборную Мексики 30 октября 2009 года в товарищеском матче против сборной Колумбии, заменив Патрисио Араухо на 72 минуте. Мексиканцы проиграли со счетом 1:2.

Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. В финальном матче на 73-й минуте принёс победу своей сборной над сборной США, забив единственный гол. Был включён в символическую сборную турнира.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Достижения 
 
  «Барселона»
 Чемпионат Испании: 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Кубок Испании: 2011/12
 Суперкубок Испании: 2013
 Лига чемпионов УЕФА: 2010/11
 Суперкубок УЕФА: 2011
 Клубный чемпионат мира: 2009, 2011
  сборная Мексики
 Золотой кубок КОНКАКАФ: 2015, 2019
 Кубок КОНКАКАФ: 2015
 
 Символическая сборная Золотого кубка КОНКАКАФ: 2019
 Матч всех звёзд MLS: 2018, 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Мексики
Футболисты Испании
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Америка» Мехико